Кулунда:

 Кулунда — село в Алтайском крае
 Кулунда — река в Алтайском крае
 Кулунда — станция Западно-Сибирской железной дороги
 Кулунда — аэропорт в городе Кулунде Алтайского края

См. также 
 Кулундинская равнина
 Кулундинский район
 Кулундинское озеро
 Кулундинский магистральный канал